In Argentinië:
Buenos Aires (stad), de hoofdstad
Buenos Aires (provincie), een provincie
In Brazilië: Buenos Aires (Pernambuco), een gemeente in de deelstaat Pernambuco
In Colombia: Buenos Aires (Colombia), een gemeente in het departement Cauca
In Costa Rica:
Buenos Aires (kanton), een kanton van de provincie Puntarenas
Buenos Aires (Puntarenas), een deelgemeente in de provincie Puntarenas
In Nicaragua: Buenos Aires (Nicaragua), een gemeente in het departement Rivas
In Panama: Buenos Aires (Chame), een deelgemeente (corregimiento) van Chame
In Spanje: Buenos Aires (metrostation)